Cardiff Sevens 2001 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Cardiff Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 2–3 czerwca 2001 roku na Rodney Parade w Newport i Millennium Stadium w Cardiff będąc dziewiątym turniejem sezonu 2000/2001.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Rodney Parade i Millennium Stadium zawody były dziewiątym, ostatnim turniejem sezonu 2000/2001 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Składy zespołów.

Przed tym turniejem przewaga Nowozelandczyków nad Australijczykami w klasyfikacji generalnej wynosiła osiem punktów i do końcowego triumfu wystarczał im udział w półfinale. Obie te drużyny łatwo przeszły fazę grupową zdobywając ponad sto punktów i tracąc zaledwie pięć, rozczarowaniem zaś była słaba postawa Francji, Anglii i Szkocji. Reprezentanci Nowej Zelandii, mający już zagwarantowany triumf w całym sezonie po ćwierćfinałowej wygranej nad Walią, w trzecim finale z rzędu pokonali Australijczyków.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2000/2001)
Cardiff Sevens